Оли́мпий:

 Олимпий — экзарх Равенны с 649 по 652 год.
 Олимпий Палладий — римский политический деятель второй половины IV века.
 Олимпий Фракийский (ум. 343) — епископ Эносский.
 Олимпий — деревня в Беломорском районе Республики Карелия.
 Олимпий — первоначальное (1916 г.) наименование станции Летний Мурманской железной дороги.

См. также